Гарсия, Диего (1907 — неизвестно) — аргентинский футболист, нападающий.
 Гарсия, Диего (род. 1996) — испанский легкоатлет, специалист по спортивной ходьбе.